Popovici este un patronim român comun, care se poate referi la:

Persoane 
 Adrian Popovici (artist) (n. 1958), regizor moldovean
 Alecu Popovici (1927-1997), poet, prozator și dramaturg român
 Alexandru Adrian Popovici (n. 1988), fotbalist român
 Alexandru Popovici (1866-1941), biolog român 
 Alexandru Popovici (fotbalist) (n. 1977), fotbalist din Republica Moldova
 Alexandru Popovici (senator), senator român 
 Amvrosii Popovici (1791-1863), mitropolit ortodox de rit vechi al ierarhiei de Fântâna Albă
 Andrei Popovici-Bâznoșanu (1876-1969), zoolog român
 Aurel Popovici (1863-1917), jurist și politician român
 Călin Popovici (1910-1977), astronom român
 Constantin Popovici (1938-1995), sculptor român
 Constantin C. Popovici (1878-1956), matematician și astronom român
 Constantin Popovici (academician) (1924-2010), filolog din Republica Moldova, cercetător al operei lui Mihai Eminescu
 Constantin Popovici (teolog) (1846-1938), teolog ortodox și profesor universitar
 Cornel Popovici Sturza (n. 1950), deputat român
 Corneliu Popovici (n. 1970), istoric și politician moldovean
 Cristi Popovici, antrenor român de fotbal
 Cristian Popovici (n. 1969), antrenor român de fotbal
 David Popovici (n. 2004), înotător român
 Dimitrie Popovici-Bayreuth (1860–1927), bariton român
 Dorimedont Popovici (1873-1950), om politic român
 Doru Popovici (1932-2019), compozitor, muzicolog, scriitor și ziarist român
 Daniel Popovici Barcianu (1847-1903), om de cultură și politician român transilvănean
 Dumitru Popovici (n. 1983), fotbalist din Republica Moldova
 Dumitru Popovici (critic literar) (1902-1952), critic și istoric literar român
 George Popovici (n. 1895), delegat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Gheorghe Popovici (delegat) (secolul al XIX-lea – secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Gheorghe Popovici (istoric) (1863-1905), istoric român
 Gheorghe Popovici (pictor) (1859-1933), pictor și desenator român
 Eugenia Popovici (1914-1986), actriță română
 Eusebiu Popovici (1838-1922), preot și profesor român
 Ileana Popovici (n. 1946), actriță română
 Ilie T. Popovici (1902-1982), medic veterinar român
 Ioan Popovici (Provincialul) (1857-1956), general al Armatei României din Primul Război Mondial
 Ioan Popovici (Epure) (1865-1953), general al Armatei României din Primul Război Mondial
 Ioan Gh. Popovici (1885-1956), general român care a luptat în cel de-al Doilea Război Mondial
 Ioan Popovici-Bănățeanul (1869-1893), nuvelist român 
 Ion Cristian Dan Popovici (1946-1996), deputat român
 Ion Grigore Popovici (1907-1946), sculptor român
 Iosif Popovici (1876-1928), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Marina Popovici (1931-2017), colonel, inginer și pilot de testare sovietic 
 Mihai Popovici (1879-1966), ministru de finanțe al României
 Mihail Popovici (academician) (n. 1942), cardiolog din Republica Moldova
 Nadia Popovici (1910-1985), pictoriță română
 Nicolae Popovici (jurist) (1935-2005), jurist român
 Petru Popovici (n. 1875), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Sava Barcianu-Popovici (1814-1879), preot ortodox, profesor și un om politic român
 Silvia Popovici (1933-1993), actriță română
 Slavomir Popovici (1930-1983), regizor român
 Tiberiu Popovici (n. 1984), comediant român
 Timotei Popovici (1870-1950), preot, pedagog și compozitor
 Traian Popovici (1892-1946), avocat român și primar al orașului Cernăuți
 Tavi Popovici, muzician rock român
 Titus Popovici (1930-1994), scriitor și scenarist român
 Vasile Popovici (om politic) (n. 1956), deputat român
 Vasile Popovici (compozitor) (1900-1973), compozitor român
 Zeno Popovici (n. 1933), medic chirurg și profesor universitar român

Localități 

 Popovici, Varna, sat în regiunea Varna, Bulgaria

Vezi și 
 Pop (dezambiguizare)
 Popa (nume de familie)
 Popeni (dezambiguizare)
 Popești (dezambiguizare)
 Popescu (nume de familie)
 Popoviciu (nume de familie)

Nume de familie slave
Nume de familie românești